Mad Max – saga cinematografica
 Interceptor (Mad Max) – film del 1979
 Mad Max: Fury Road – film del 2015
 Mad Max – videogioco del 1990 per Nintendo Entertainment System
 Mad Max – videogioco del 2015 per vari sistemi
 Mad Max – gruppo musicale heavy metal tedesco
 Mad Max – squadra di calcio a 5 finlandese